Сферули (біологія)
 Сферули (геологія)
 Марсіанські сферули